Любо́вь — многозначный термин.

 Любовь — чувство, свойственное человеку; глубокая, самоотверженная и интимная привязанность к другому человеку или объекту:
 Любовь с первого взгляда
 Безусловная любовь
 Неразделённая любовь
 Платоническая любовь
 Родительская любовь
 Романтическая любовь
 Любовь — христианская добродетель.
 Любовь — добродетель, один из девяти плодов Святого Духа.
 Любовь — женское имя.
 «Любовь» — галера Балтийского флота Российской империи 1705 года постройки, участник Северной войны.

В культуре
 «Любовь» — название нескольких фильмов.
 «Любовь» — альбом группы «ДДТ» и одноимённая песня из альбом.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Любовь — посёлок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Россия
 Любовь — село в Кыринском районе Забайкальского края.
 Любовь — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Украина
 Любовь — село в Солонянском районе Днепропетровской области.

См. также 
 В древнегреческой философии четыре категории любви: агапэ; , фили́я, сторге́.
 Люба | Любка |  Любушка (значения)
 Love | Амур (значения)
 Любовью за любовь
 Любовник | Любовники
 Любить
 Прекрасная любовь